Станислао Фальки (; ,  — , ) — итальянский  и .

Начал заниматься музыкой в своём родном городе под руководством Челестино Маджи, затем учился в Риме у Сальваторе Мелуцци и Этторе Пинелли.

В 1877 году был среди основателей Лицея Санта-Чечилия — музыкальной школы при Национальной Академии Санта-Чечилия. В том же году начал преподавать в академии, сперва хоровое пение, затем гармонию, с 1890 года вёл класс композиции. В 1902—1915 годах — директор Лицея. Одновременно с этим в 1883—1916 годах курировал хоровое пение в системе муниципального образования Рима.

Автор трёх опер, поставленных на римской сцене: «Лорелея, фламандская легенда» (; 1878, по мотивам Клеменса Брентано), «Джудитта» (1887) и «Тартини, или Трель дьявола» (о выдающемся итальянском скрипаче, ; 1899).

Среди многочисленных учеников Фальки — Бернардино Молинари, Витторио Гуи, Карло Джорджо Гарофало, Франческо Сантоликвидо, Адриано Луальди.

В родном городе Фальки его именем названа площадь ().

Примечания

Литература 
 Silvia Paparelli. Stanislao Falchi: musica a Roma tra due secoli. — Lucca: Akademos, 2001. — ISBN 88-7096-269-5, ISBN 88-7096-281-4

Академические музыканты Италии